Айтжанов — казахская фамилия; имеет женскую форму Айтжанова.

 Айтжанов, Андамас (1889—1968) — работник советского сельского хозяйства, скотник, Герой Социалистического Труда.
 Айтжанов, Капан — Герой Социалистического Труда, бригадир бетонщиков СУ «Индустрой» треста «Чимкентпромстрой» Чимкентской области.
 Айтжанов, Радик Иманбаевич (род. 1986) — казахстанский футболист.

 Айтжанова, Жанар Сейдахметовна (род. 1965) — государственный деятель Казахстана, министр по делам экономической интеграции Республики Казахстан.
 Айтжанова, Куляш (род. 1931) — Герой Социалистического Труда, звеньевая колхоза имени Кирова Панфиловского района Талды-Курганской области.
 Айтжанова, Минтай — звеньевая колхоза «Кум-жота» Свердловского района Джамбулской области, Герой Социалистического Труда.
Айтжанова, Светлана Дмитриевна — советский и российский селекционер.

Примечания